423380 Juhászárpád è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2005, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1315501, inclinata di 8,08561° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Juhászárpád
Corpi celesti scoperti nel 2005